Londoner Außenministerkonferenz steht für:

 Londoner Außenministerkonferenz (1945)
 Londoner Außenministerkonferenz (1947)